Allsvenskan 1955/1956 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1955/1956
Allsvenskan i handboll för herrar 1955/1956